Lake Barrington bezeichnet:
 Lake Barrington (Illinois), ein Dorf in den USA
 Lake Barrington (Tasmanien), ein Stausee in Australien

Siehe auch:
 Barrington Lake